Лосиевский:

 
 Лосиевский, Игорь Яковлевич (род. 1957) — украинский документовед, библиотековед, литературовед, библиограф, поэт.
 Лоссиевский, Михаил Владимирович (ок. 1850—1884) — краевед, этнограф. Член Русского географического общества.